Герб муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия является официальным символом Суоярвского района. Герб утверждён Решением Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» № 440 от 28 сентября 2017 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11621.

Описание герба 
Согласно Положению о гербе муниципального образования «Суоярвский район» нынешний вариант герба выглядит следующим образом:

В зелёном поле под серебряной ельчатой главой две серебряные и соприкасающиеся головами направленные головами вниз рыбы, изогнутые наподобие лирной деки, поверх сближения коих вверху — просечённый посередине ромбообразно в цвет поля золотой вырубной крест, от нижнего конца которого вниз до рыбьих голов отходят пять серебряных нитей. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца.

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.

Символика

Историческая основа 
На территории Суоярвского района находится более 1000 озёр и небольших лесных ламбушек. Наиболее крупные озёра: Суоярви, Салонъярви, Гимольское. 489 рек и озёр, в том числе крупные Шуя, Суна, Ирста, Тарасъеки (на гербе — лазурь).

Описание символов 
Две серебряные и соприкасающиеся головами направленные головами вниз рыбы, изогнутые наподобие лирной деки, поверх сближения коих вверх — просеченный посередине ромбообразно в цвет поля золотой вырубной крест, от нижнего конца которого вниз до рыбьих голов отходят пять серебряных нитей — духовная культура богатого озерами лесного карельского края, напоминание о местных рунопевцах, о пребывании в XIX веке на территории современного Суоярвского района многих собирателей фольклора, в том числе Элиаса Лёнрота, создатель знаменитого эпоса «Калевала».
 Золото — цвет солнца.
 Серебро — символ чистоты, искренности, добродетели.
 Зелень (зелёный) и серебряная ельчатая глава — лесные просторы. Олицетворяет цвет возрождения природы каждую весну.
Корона установленного образца — статусный элемент, символизирующий ранг муниципального образования как муниципального района.

Авторы герба 
Герб был разработан и создан авторским коллективом в следующем составе:
 Константин Михайлович Башкиров
 Виктория Валерьевна Карпунина
 Светлана Юрьевна Штейнбах

Примечания 

Гербы 2017 года
Гербы Республики Карелия
Суоярвский район
Гербы районов России
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением рыбы